Макси́м Крепо́ (; 11 мая 1994, Гринфилд-Парк, Квебек, Канада) — канадский футболист, вратарь клуба «Лос-Анджелес» и сборной Канады.

Карьера

Клубная 
Максим Крепо вступил в футбольную академию «Монреаль Импакт» в 2010 году. После трёх сезонов подписал контракт по  сроком на четыре года с основной командой. Не сыграв ни одного матча в чемпионате 2015 года, Крепо был переведён в фарм-клуб «Монреаль», выступавший в USL. Дебют за резервную команду состоялся 2 мая 2015 года в матче против «Рочестер Райнос». Перед сезоном 2017 Крепо стал вторым вратарём «Импакт» после Эвана Буша. В MLS дебютировал 29 июля 2017 года в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз», в котором, выйдя в стартовом составе, пропустил четыре мяча. Крепо выразил желание получать регулярную игровую практику в 2018 году, и поэтому был отдан в аренду аффилированному клубу из USL «Оттава Фьюри» на полный сезон. В мае 2018 года оставлял свои ворота «сухими» в шести матчах подряд, за что был признан игроком месяца в USL. Установил новый рекорд USL по «сухим» матчам, отыграв 15 матчей на ноль, и по итогам сезона 2018 был включён в первую символическую сборную лиги и был назван вратарём года в USL.

9 декабря 2018 года «Монреаль Импакт» обменял Крепо в «Ванкувер Уайткэпс» на $50 тыс. в целевых распределительных средствах и пик третьего раунда Супердрафта MLS 2020. За клуб из Британской Колумбии дебютировал в матче первого тура сезона 2019 против «Миннесоты Юнайтед» 2 марта. 24 августа в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс» Крепо совершил 16 сэйвов, таким образом побив на один сэйв рекорд MLS 22-летней давности, установленный Тони Меолой. 30 июля 2019 года Крепо подписал с «Ванкувер Уайткэпс» новый контракт до конца сезона 2022 с опцией продления на сезон 2023. 19 июля 2020 года в матче против «Сиэтл Саундерс» получил перелом большого пальца левой руки, из-за чего пропустил оставшуюся часть сезона.

20 января 2022 года Крепо был обменян в «Лос-Анджелес» на $1 млн в общих распределительных средствах, пик первого раунда Супердрафта MLS 2025 и дополнительные общие распределительные средства в зависимости от достижения им определённых показателей. За «Лос-Анджелес» дебютировал 26 февраля в матче стартового тура сезона 2022 против «Колорадо Рэпидз».

В сборной 
Крепо выступал за сборные Канады различных возрастов начиная с 2011 года. Принимал участие в чемпионате КОНКАКАФ среди юношеских команд 2011, чемпионате мира по футболу среди юношеских команд 2011, чемпионате КОНКАКАФ среди молодёжных команд 2013.

Дебютировал в составе национальной сборной Канады 2 февраля 2016 года в товарищеском матче против США.

Крепо попал в заявку сборной Канады на Золотой кубок КОНКАКАФ 2017.

Крепо был включён в состав сборной Канады на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

Был включён в состав сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021.

Достижения 
 
 «Монреаль Импакт»
 Победитель Первенства Канады (2): 2013, 2014
 Серебряный призёр Первенства Канады: 2015
 Серебряный призёр Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2014/15
 
 Вратарь года в USL: 2018
 Член первой символической сборной USL: 2018

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Монреаль»
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Оттава Фьюри»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»